TRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarauacá (Brasile)